Jahr des Drachen steht für:

 eine Jahresbezeichnung in der chinesischen Astrologie, siehe Chinesische Astrologie#Zählung ab Jahresbeginn
 einen deutschen Fernsehfilm von Torsten C. Fischer aus dem Jahr 2012, siehe Jahr des Drachen (Film)

Siehe auch:
 Im Jahr des Drachen, amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1985
 Three Kingdoms: Im Jahr des Drachen, Computerspiel von Eidos Interactive aus dem Jahr 2001
 In the Year of the Dragon